Kotschergin ist der Familienname von:

 Iwan Wassiljewitsch Kotschergin (1935–2015), sowjetischer Ringer
 Nikolai Michailowitsch Kotschergin (1897–1974), sowjetischer Grafiker und Buchillustrator